Aberdeen Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Aberdeen Lake (Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Aberdeen Lake (Mississippi)
 Aberdeen Town Lake, North Carolina

Siehe auch:
 Lake Aberdeen (Washington), Stausee im Grays Harbor County